

Définition 
Une indemnité est généralement une compensation monétaire qui sert à compenser ou récompenser un effort en faveur de l'intérêt général (ex : Indemnité kilométrique vélo) ou à indemniser les préjudices faits à une personne ou un État, etc.

 Indemnité de licenciement
 Indemnité de licenciement en France, c'est la somme que perçoit un salarié en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. 
 Indemnité de licenciement en Belgique
 Indemnité de guerre, est une compensation monétaire, en marchandises, ou encore à des transferts de propriété tels que l'annexion de terrains ou territoires, destinée à couvrir les dommages ou blessures faites pendant une guerre.
 Indemnité représentative de frais de mandat, qui servent à rémunérer les élus en France.